Balla Miklós
 Balla Miklós (1874–1912) író, költő, újságíró, lapszerkesztő
 Balla Miklós (1935–2022) színművész
 Balla Miklós (1971–) jazzklarinétos, a Miskolc Dixieland Band vezetője